, terme espagnol signifiant « Volcan de Feu », peut désigner :
 le Volcán de Fuego, un volcan du Guatemala ;
 le Volcán de Fuego, autre nom du Volcán de Colima, un volcan du Mexique.